Заудайка — название населённых пунктов на Украине:

 Заудайка — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Заудайка — село в Прилукском районе Черниговской области.